Павел Чернов:
 Чернов, Павел Анатольевич (род. 1990) — российский хоккеист, нападающий.
 Чернов, Павел Афанасьевич (1918—2003) — живописец, заслуженный художник РСФСР (1984), народный художник РФ (1999).
 Чернов, Павел Викторович (род. 1950) — российский государственный деятель, премьер-министр Правительства Республики Карелия.
 Чернов, Павел Михайлович (1925—1943) — Герой Советского Союза.